Райо́н Аса́хі (, ) — дослівно: «Сонячний район».

Район Асахі (Йокогама)
Район Асахі (Осака)

Див. також 
Асахі